Halmstad (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Halmstad (stad), de hoofdstad van deze gemeente.